Матюшкина — женская форма русской фамилии Матюшкин, и топоним:

Фамилия 
 Матюшкина, Алла Яковлевна (более известна как Пучкова; род. 1935) — советский (российский) педиатр, профессор кафедры Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета.
 Матюшкина, Анна Алексеевна (1722—1804) — графиня, фрейлина Екатерины II, обер-гофмейстерина.
 Матюшкина, Екатерина Александровна (более известна как Катя Матюшкина; род. 1976) — российская детская писательница.

Топоним 
 Матюшкина (приток Ларъёгана) — река в Томской области.